Az aromás szénhidrogén receptor (AhR, AHR, ahr vagy ahR) az AHR gén által kódolt fehérje. Az aromás szénhidrát receptor egy ligand-aktivált transzkripciós faktor, amely a planáris aromás (aril) szénhidrogének által kiváltott biológiai válasz (pl. a xenobiotikumok metabolizmusában részt vevő enzimek (citokróm P450 rendszere)) szabályozásában vesz részt.

Az aromás szénhidrogén receptor a bázikus hélix-hurok-hélix transzkripciós faktorok családjához tartozik. Az AhR számos exogén ligandot (pl. flavonoidokat, polifenolokat, indolokat és szintetikus policiklusos aromás (poliaromás) szénhidrogéneket, illetve dioxin-szerű vegyületeket) köt. Az AhR egy citoplazmatikus transzkripciós faktor, mely normál körülmények között számos ko-chaperont köt, és így inaktív. Ligand kötésére a chaperonok disszociálnak róla, és az AhR a sejtmagba transzlokálódik, ahol dimerizálódik az ARNT-vel és génátírást eredményez (pl. a CYP1A1 gén promoterében található XPE-szakaszhoz kötődve fokozódik a CYP1A1 gén átírása).

Fordítás 

Fehérjék